Abasan as-Saghira (, auch Abasan as-Seghira), oder offiziell Abasan al-Dschadida (), ist eine Stadt mit ca. 7000 Einwohnern im Gouvernement Chan Yunis, im südlichen Gazastreifen. Sie befindet sich süd-östlich der Bezirksstadt Chan Yunis nahe der Grenze zu Israel. Der Name lautet übersetzt Abasan die kleine, im Gegensatz zum Nachbarort Abasan al-Kabira mit ca. 23.000 Einwohnern, deren Name Abasan die große bedeutet. Beide Ortschaften sind in den vergangenen Jahren zusammengewachsen und bilden nun einen urbanen Raum von Chan Yunis. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 28 % (2011), das durchschnittliche Tageseinkommen bei 55 Israelischen Schekeln (2011, was damals knapp über 11 Euro entsprach). Infolge des Fatah-Hamas-Konflikts in  den Jahren 2006 und 2007, der zu einer faktischen Teilung der Palästinensischen Autonomiegebiete führte, übernahm die Hamas die alleinige Kontrolle über die Verwaltung der Stadt.

Einzelnachweise 

Ort im Gazastreifen
Gouvernement Chan Yunis